

Patronyme 

 Jean-Antoine Letronne (1787-1848), philologue helléniste, épigraphiste et archéologue français.

Toponyme 

 Letronne, cratère lunaire.